Перемога — назва станцій метрополітенів у різних містах:
 Перемога (станція метро, Самара)
 Перемога (станція метро, Харків)